Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl pákistánsko-nizozemský pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer, jehož členové nestartovali společně.

Spoluhráčem Kúrešího se stal indický deblista Rohan Bopanna, s nímž vypadl ve druhém kole po prohře od kolumbijské dvojice Juan Sebastián Cabal a Robert Farah. Rojer nastoupil po boku rumunského deblového specialisty Horii Tecăua. Pár skončil v prvním kole na raketách francouzské dvojice Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin.

Vítězem se stala nejvýše nasazená dvojice amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve finále přehráli kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah. V celém průběhu turnaje neztratili ani jeden set. Bob si na okruhu ATP Tour připsal 96. kariérní deblovou trofej a Mike pak rekordní 98. turnajové vítězství.

Nasazení párů 
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sony Open Tennis 2014